

Lokalizacje

Argentyna 
 Concepción del Uruguay – miasto w Argentynie w prowincji Entre Ríos
 Concepción de la Sierra – miasto w Argentynie w prowincji Misiones
 Concepción – miasto w Argentynie w prowincji Tucumán
 Concepción – departament Argentyny

Boliwia 
 Concepción – miasto w Boliwii

Chile 
 Concepción – miasto w Chile
 Concepción – prowincja w Chile

Dominikana 
 Concepción de La Vega – miasto w środkowej Dominikanie

Hiszpania 
 La Línea de la Concepción – miasto w południowej Hiszpanii, w regionie Andaluzja

Kolumbia 
 Concepción – miasto w departamencie Antioquia
 Concepción – miasto w departamencie Santander

Kostaryka 
 Concepción – miasto w Kostaryce, w prowincji San José

Nikaragua 
 Concepción – wulkan w Nikaragui

Paragwaj 
 Concepción – miasto w Paragwaju
 Concepción – departament Paragwaju

Peru 
 Concepción – miasto w Peru
 Concepción – prowincja w Peru

Wenezuela 
 Concepción – miasto w północno-zachodniej Wenezueli, w stanie Zulia

Kluby piłkarskie 
 Atlético Concepción Banda del Río Salí – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Banda del Río Salí
 Concepción FC – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción
 Deportes Concepción – chilijskim klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción
 CD Fernández Vial – chilijski klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción
 Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción del Uruguay
 Universidad Concepción – chilijski klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción
 Uruguay Concepción del Uruguay – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Concepción del Uruguay

Osoby 
 Concepción Montaner – hiszpańska lekkoatletka

Zobacz też 
 Conception
 La Concepción